Auge um Auge steht für:
 ein alter hebräischer Rechtssatz, siehe Auge für Auge
 Auge um Auge (Spielshow), deutsche Fernsehsendung (2002)

Filmtitel:
 Auge um Auge (1957) (Œil pour œil), französisch-italienisches Filmdrama von André Cayatte 
 Auge um Auge (1975) (La città sconvolta: caccia spietata ai rapitori), italienischer Kriminalfilm von Fernando Di Leo
 Auge um Auge (1992), deutsches Filmdrama von Mansour Ghadarkhah
 Auge um Auge (1996) (Eye for an Eye), US-amerikanischer Thriller von John Schlesinger
 Auge um Auge (2011) (Another Silence), argentinisches Filmdrama von Santiago Amigoréna
 Auge um Auge (2013) (Out of the Furnace), US-amerikanisches Filmdrama von Scott Cooper
 Auge um Auge (2019) (Quien a hierro mata), spanischer Thriller von Paco Plaza 
 Ein starkes Team: Auge um Auge, deutscher Fernsehfilm von Martin Weinhart (1998)
 Tatort: Auge um Auge, deutscher Fernsehfilm von Franziska Meletzky (2017)
 Tod am Rennsteig – Auge um Auge, deutscher Fernsehfilm von Maris Pfeiffer (2023)